Velika nagrada Francije 2000 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 1. julija 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,632
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:15,734
| +0,102
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:16,047
| +0,415
|-
! 4
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:16,050
| +0,418
|-
! 5
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:16,291
| +0,659
|-
! 6
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:16,399
| +0,767
|-
! 7
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:16,653
| +1,021
|-
! 8
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:16,658
| +1,026
|-
! 9
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:16,669
| +1,037
|-
! 10
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:16,905
| +1,273
|-
! 11
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:17,176
| +1,544
|-
! 12
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:17,223
| +1,591
|-
! 13
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:17,279
| +1,647
|-
! 14
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:17,317
| +1,685
|-
! 15
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:17,374
| +1,729
|-
! 16
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:17,374
| +1,742
|-
! 17
| 12
|  Alexander Wurz 
| Benetton-Supertec
| 1:17,408
| +1,716
|-
! 18
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:17,569
| +1,937
|-
! 19
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:17,668
| +2,036
|-
! 20
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:17,993
| +2,361
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:18,130
| +2,498
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:18,302
| +2,671
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| 1:38:05,538
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 14,748 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 72
| + 32,409 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 72
| + 1:01,322
| 7
| 3
|-
! 5
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 72
| + 1:03,981
| 5
| 2
|-
! 6
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 72
| + 1:15,605
| 9
| 1
|-
! 7
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 71
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 71
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 11
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 12
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 13
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 70
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 14
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 70
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 15
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 70
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 58
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 45
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 34
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 31
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 25
| Prenos
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 20
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 16
| Zavrten
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 2000
2000